Мијаватлан де Порфирио Дијаз има више значења:

 Општина Мијаватлан де Порфирио Дијаз (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Мијаватлан де Порфирио Дијаз (Мијаватлан де Порфирио Дијаз, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику